Peter Krukenberg (1787-1865), patologo tedesco
 Georg Krukenberg (1856-1899), ginecologo tedesco, nipote di Peter
 Hermann Krukenberg (1863-1935), ortopedico tedesco, nipote di Peter
 Friedrich Krukenberg (1871-1946), medico tedesco, nipote di Peter
 Gustav Krukenberg (1888-1980), generale di brigata tedesco delle SS, bisnipote di Peter e figlio di Georg